Васил Киров може да се отнася за:
 Васил Киров – бивш футболист
 Васил Киров – български юрист